

Роздольний — селище, Гур'євський округ, Кемеровська область
 Роздольний — селище, Каменський район, Алтайський край
 Роздольний — селище, Смоленський район, Алтайський край